Первый дивизион 1949/1950 () — 5-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания.

Клубы-участники

Группа A

Группа B

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1949/50
Норвегия
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1949 году
Спорт в Норвегии в 1950 году